Kongonaphon kely — вид динозавроморфних плазунів родини Lagerpetidae, що існував у тріасовому періоді. Виявлений на Мадагаскарі. Описаний у 2020 році.

Історія відкриття 
Частковий скелет тварини був знайдений у 1998 році у відкладеннях формації Ісало II в долині річки Мурундава на південному сході острова. На двох блоках пісковика були виявлені частина черепа, повну стегнову кістку поряд з хвостовим (хвостовим) хребцем, кістками стопи, фрагментами великогомілкової та малогомілкової кісток, а також фрагмент плечової кістки. Крім того, тут виявлено також щелепу ринхозавра Isalorhynchus.

Про описання нового динозавроморфа вперше було повідомлено в анотації конференції 2019 року, хоча на той час він був ще безіменний. Офіційно нові вид та рід були описані у 2020 році. Родова назва Kongonaphon походить від малагасійського слова Kongona, що означає «клоп» та грецького суфікса -phon, що походить від терміна «вбивця». Видова назва kely — це мадагаскарське слово «малий». Разом Kongonaphon kely можна перекласти як «крихітний вбивця клопів», що вказує на його дрібні розміри та комахоїдні звички.

Опис 
Kongonaphon відрізняється незначними розмірами у порівнянні з іншими невеликими ранніми динозавроморфами. Стегно була завдовжки лише близько 4 см, а загальний зріст тварини оцінювався приблизно в 10 см.

Філогенія 
Вид є близьким до спільного предка птерозаврів та динозаврів. Ймовірно, що в ході еволюції деякі орнітодіри зазнали зменшення розмірів тіла. В одних видів мініатюризація розмірів дала змогу навчитися літати, що стало причиною виникнення птерозаврів. В інших видів невеликий розмір не забезпечував нормальної терморегуляції тіла, що привело до утворення ниткоподібних структур на шкірі, а згодом виникнення пір'я у динозаврів.

Серед дослідників немає єдиної думки до кого Kongonaphon знаходиться ближче — динозаврів чи птерозаврів. Перша ітерація філогенетичного аналізу показала, що Kongonaphon і інші Lagerpetidae є найраннішими динозавроморфами, що тісніше пов'язаний з динозаврами, ніж з птерозаврами. Ця думка поширена серед досліджень, орієнтованих на архозаврів:

У другій ітерації в матрицю був доданий Scleromochlus. В цій ітерації Lagerpetidae перейшли від динозавроморфів до птерозавроморфів. З птерозавроморфами їх об'єднують кілька синапоморфій (загальні похідні характеристики) верхньої щелепи і гомілковостопного суглоба, хоча деякі з них невідомі у Lagerpetidae.

Примітки 

Архозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2020